Der President’s Cup 1997 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. September 1997 in Taschkent stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1997 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Im Einzel gewann Tim Henman seinen zweiten Titel seiner des Jahres und seiner Karriere. Er schlug im Finale den Schweizer Marc Rosset, der in seinem 18. Finale stand, in zwei Sätzen. Im Doppel gewannen Vincent Spadea und Vincenzo Santopadre gegen Hicham Arazi und Eyal Ran. Spadea gewann damit seinen dritten und letzten Doppeltitel, Santopadre konnte nur diesen Titel in seiner Karriere gewinnen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld betrug 328.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verpflichtungen lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Tour 1997
Tennisturnier in Taschkent